Simonek ist der Familienname folgender Personen:

  Arnold Šimonek
 Madeleine Simonek (* 1961), Schweizer Rechtswissenschaftlerin